Pringy (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Pringy (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Pringy (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy